

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Townsend – città della contea di New Castle, Delaware
 Townsend – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Townsend – capoluogo della contea di Broadwater, Montana
 Townsend – città della contea di Blount, Tennessee
 Townsend – città della contea di Oconto, Wisconsin

Persone
 Andy Townsend – calciatore irlandese
 Andros Townsend – calciatore inglese
 Bertha Townsend – tennista statunitense
 Charles Haskins Townsend – zoologo statunitense
 Christopher Townsend – effettista statunitense
 Darian Townsend –  nuotatore sudafricano
 Dave Townsend – cantautore e cantante britannico
 Devin Townsend – soprannominato Hevy Devy, cantante, polistrumentista e produttore canadese
 Ernest Townsend – artista inglese
 Fitzhugh Townsend – schermidore statunitense
 Gregor Townsend – allenatore ed ex giocatore di rugby a 15 scozzese
 Henry Townsend – musicista statunitense
 Jill Townsend – attrice statunitense
 John Sealy Townsend – fisico britannico
 Johnny Townsend – cestista statunitense
 Kathleen Kennedy Townsend – politica e avvocato statunitense
 Leslie Townsend – ammiraglio inglese
 Peter Townsend – militare e aviatore britannico
 Raymond Townsend – ex cestista statunitense, naturalizzato filippino
 Robert Townsend – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Rory Townsend – ciclista su strada irlandese
 Sheila Townsend – ex cestista canadese
 Sue Townsend – scrittrice e commediografa inglese
 Stuart Townsend – attore irlandese
 Sylvia Townsend Warner – scrittrice e poetessa inglese
 Thomas Townsend – fisico statunitense
 Thomas Townsend Brown – fisico statunitense
 William Cameron Townsend – missionario cristiano
 Taylor Townsend – tennista statunitense
 Tommy Townsend – giocatore di football americano statunitense

Altro
 7781 Townsend – asteroide del sistema solare
 Taylor Townsend – personaggio della serie televisiva The OC